Тир — спортивна споруда для стрільби по мішені з ручної вогнепальної і пневматичної нарізної зброї на навчально-тренувальних заняттях і змаганнях

Фільми 
  :  — фантастичний мультфільм режисера Володимира Тарасова.
  : «Тир» — український короткометражний фільм режисера Тараса Томенка, який завоював Приз Нью-йоркської кіношколи на 51-му Берлінале 2001 року в рамках «Панорами» короткометражних фільмів.

Топоніміка 
 Тир — селище, Ульчський район, Хабаровський край, Росія

Інше 
 Тир — четвертий місяць іранського календаря, складається з 31 дня.

Примітки